Василий Соловьев-Спасский () — российский рок-журналист, автор книги «Всадники без головы, или Рок-н-ролльный бэнд».

Биография 
Василий Соловьев-Спасский (отец — известный шахматист, см. Спасский Борис Васильевич) более всего известен в России как музыкальный журналист.

Автор монументального труда «Всадники без головы, или рок-н-ролльный бэнд» («Скифия», 2003) — одного из первых удачных опытов большой профессиональной рок-журналистики на русском языке. Это сборник эссе, посвященных таким феноменам поп-культуры, как Happy Mondays, Oasis, Bob Dylan, Lee Perry, Neil Young, The Smiths, Iggy Pop, Stone Roses, Manic street preachers, Kurt Cobain, The Velvet Underground, Bob Marley, Sonic Youth и другим.

Кроме того, Соловьев-Спасский в соавторстве с А.Рыбиным и А.Кушниром написал книгу «Аквариум. Сны о чём-то большем…» — историю группы «Аквариум», которую лично одобрил и отредактировал Борис Гребенщиков.

Соловьев-Спасский также перевел несколько книг, в том числе историю группы Sex Pistols («Секс Пистолз: История Изнутри»), «Голодная Дорога» Бена Окри, «Корни травы» Майка Телвелла.

Все эти труды (а особенно, конечно, «Всадник без головы») позволили литературным критикам сравнивать Соловьева-Спасского с Хантером Томпсоном и называть его мастером российской гонзо-журналистики.

Совершил плавание по Балтийскому и Чёрному морям, потом — по Индийскому и Тихому океанам, посетив Индонезию, Малайзию, Индию, зафиксировав события из этих путешествий в сетевых дневниках «Список кораблей». Предмет её, по словам автора, это «не столько даже люди, страны и народы, и тем более не автор, сколько сущности, субстанции и технологии по улучшению жизни на земле».

В 2016 году подготовил книгу о британской рок-группе Stranglers, однако, по собственному признанию, данный труд был отвергнут редакцией.

Примечания

Ссылки 
 В.Соловьев-Спасский, статьи на Zhurnal.ru

Персоналии по алфавиту
Музыкальные журналисты России